Az 1946-os CCCF-bajnokság volt a torna harmadik kiírása, melyet Costa Ricában rendeztek 1946. február 23. és március 13. között. A tornán 6 csapat vett részt, a győztes körmérkőzések után került ki.

Végeredmény

 Győzelem=2 pont
 Döntetlen=1 pont
 Vereség=0 pont

Külső hivatkozások
 A CCCF-bajnokság az RSSSF archívumában

CCCF-bajnokság
CCCF